Marjaniwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Marjanowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Marjaniwka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske

Oblast Cherson:
Marjaniwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Chmelnyzkyj:
Marjaniwka (Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Chmelnyzkyj
Marjaniwka (Teofipol), Dorf im Rajon Teofipol
Marjaniwka (Tschemeriwzi), Dorf im Rajon Tschemeriwzi

Oblast Dnipropetrowsk:
Marjaniwka (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih
Marjaniwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
Marjaniwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Marjaniwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Donezk:
Marjaniwka (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe

Oblast Kiew:
Marjaniwka (Makariw, Kolonschtschyna), Dorf im Rajon Makariw, Landratsgemeinde Kolonschtschyna
Marjaniwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw, Landratsgemeinde Marjaniwka
Marjaniwka (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
Marjaniwka (Poliske), Dorf im Rajon Poliske
Marjaniwka (Wassylkiw), Dorf im Rajon Wassylkiw

Oblast Kirowohrad:
Marjaniwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez
Marjaniwka (Holowaniwsk), Dorf im Rajon Holowaniwsk
Marjaniwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Marjaniwka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk
Marjaniwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka
Marjaniwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka (Kirowohrad)
Marjaniwka (Petrowe), Dorf im Rajon Petrowe
Marjaniwka (Ustyniwka), Dorf im Rajon Ustyniwka

Oblast Mykolajiw:
Marjaniwka (Arbusynka), Dorf im Rajon Arbusynka
Marjaniwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Marjaniwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
Marjaniwka (Wradijiwka), Dorf im Rajon Wradijiwka

Oblast Odessa:
Marjaniwka (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka
Marjaniwka (Sachariwka), Dorf im Rajon Sachariwka
Marjaniwka (Lyman), Dorf im Rajon Lyman
Marjaniwka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka
Marjaniwka (Odessa), Dorf im Rajon Odessa
Marjaniwka (Schyrjajewe), Dorf im Rajon Schyrjajewe

Oblast Poltawa:
Marjaniwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
Marjaniwka (Karliwka), Dorf im Rajon Karliwka
Marjaniwka (Koselez), Dorf im Rajon Koselez
Marjaniwka (Nowi Sanschary), Dorf im Rajon Nowi Sanschary
Marjaniwka (Welyka Bahatschka), Dorf im Rajon Welyka Bahatschka

Oblast Riwne:
Marjaniwka (Kostopil), Dorf im Rajon Kostopil
Marjaniwka (Sarny), Dorf im Rajon Sarny
Marjaniwka (Sdolbuniw), Dorf im Rajon Sdolbuniw

Oblast Saporischschja:
Marjaniwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Marjaniwka (Melitopol, Nowowassyliwka), Dorf im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka
Marjaniwka (Melitopol, Plodorodne), Dorf im Rajon Melitopol, Landgemeinde Plodorodne
Marjaniwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
 Marjaniwka (Swjahel), Siedlung städtischen Typs im Rajon Swjahel
Marjaniwka (Schytomyr, Brussyliw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Brussyliw
Marjaniwka (Schytomyr, Choroschiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Choroschiw
Marjaniwka (Swjahel, Tschyschiwka), Dorf im Rajon Swjahel, Landgemeinde Tschyschiwka
Marjaniwka (Radomyschl), Dorf im Rajon Radomyschl
Marjaniwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw

Oblast Sumy:
Marjaniwka (Bilopillja), Dorf im Rajon Bilopillja
Marjaniwka (Konotop), Dorf im Rajon Konotop
Marjaniwka (Lypowa Dolyna), Dorf im Rajon Lypowa Dolyna

Oblast Ternopil:
Marjaniwka (Ternopil), Dorf im Rajon Ternopil

Oblast Tscherkassy:
Marjaniwka (Lysjanka), Siedlung im Rajon Lysjanka
Marjaniwka (Schpola), Dorf im Rajon Schpola
Marjaniwka (Tschornobaj), Dorf im Rajon Tschornobaj

Oblast Winnyzja:
Marjaniwka (Bar), Dorf im Rajon Bar
Marjaniwka (Chmilnyk), Dorf im Rajon Chmilnyk
Marjaniwka (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn
Marjaniwka (Kryschopil), Dorf im Rajon Kryschopil
Marjaniwka (Nemyriw, Bonduriwka), Dorf im Rajon Nemyriw, Landratsgemeinde Bonduriwka
Marjaniwka (Nemyriw, Semenky), Dorf im Rajon Nemyriw, Landratsgemeinde Semenky

Oblast Wolyn:
Marjaniwka (Luzk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Luzk
Marjaniwka (Kowel), Dorf im Rajon Kowel
Marjaniwka (Manewytschi), Dorf im Rajon Manewytschi

Siehe auch:
 Marjanowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung